Ahmed Tawfik Moulnakhla (né en 1986 à Casablanca) est un entrepreneur marocain. Il est le fondateur et PDG de l’entreprise Guichet.com.

Biographie 
Il obtient, en 2005, une licence en économie et gestion. Il poursuit après une formation de 2 ans en design graphique au collège La Salle.

En 2009, il réussit à décrocher un master en marketing et communication de l’IAE Lille.

Carrière 
Il entame sa carrière professionnelle dans le domaine de la publicité. En 2008, alors âgé de 23 ans, il crée 10Mentions, une agence de conseil en communication.

En 2018, il lance une plateforme de billetterie intelligente, nommée Guichet.com. Quelques mois après, il réussit à obtenir des partenariats importants notamment avec le Raja Club Athlètic et le Festival Mawazine

En février 2019, il annonce que le plateforme a dépassé le seuil de 200 évènements gérés pour un montant de 5 millions DH.

Fin 2019, l’entreprise enregistre 50.000 utilisateurs actifs, plus de 600 événements gérés et 135.000 tickets générés.

En mars 2021, il annonce le lancement de Guichet Store, une plateforme e-commerce destinée aux partenaires de l'entreprise.

En Juillet 2022, Guichet.com, première plateforme de billetterie au Maroc, annonce le lancement officiel de sa filiale au Sénégal.

Vie privée 
Ahmed Tawfik Moulnakhla est marié et père de deux enfants.

Notes et références 

Entrepreneur marocain
Naissance en 1986
Naissance à Casablanca